Brown Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Brown Township (Bryan County, Oklahoma)
 Brown Township (Carroll County, Ohio)
 Brown Township (Champaign County, Illinois)
 Brown Township (Clay County, Arkansas)
 Brown Township (Comanche County, Oklahoma)
 Brown Township (Darke County, Ohio)
 Brown Township (Delaware County, Ohio)
 Brown Township (Franklin County, Ohio)
 Brown Township (Illinois)
 Brown Township (Iowa)
 Brown Township (Hancock County, Indiana)
 Brown Township (Hendricks County, Indiana)
 Brown Township (Jefferson County, Oklahoma)
 Brown Township (Knox County, Ohio)
 Brown Township (Lycoming County, Pennsylvania)
 Brown Township (Miami County, Ohio)
 Brown Township (Michigan)
 Brown Township (Mifflin County, Pennsylvania)
 Brown Township (Missouri)
 Brown Township (Monroe County, Arkansas)
 Brown Township (Montgomery County, Indiana)
 Brown Township (Morgan County, Indiana)
 Brown Township (Muskogee County, Oklahoma)
 Brown Township (North Dakota)
 Brown Township (Paulding County, Ohio)
 Brown Township (Ripley County, Indiana)
 Brown Township (Seminole County, Oklahoma)
 Brown Township (Stephens County, Oklahoma)
 Brown Township (Vinton County, Ohio)
 Brown Township (Washington County, Indiana)